Kralevo kan syfta på:

Bulgarien 

 Kralevo (distrikt i Bulgarien, Chaskovo), Obsjtina Stambolovo, 
 Kralevo (distrikt i Bulgarien, Targovisjte), Obsjtina Trgovisjte,